Кубадогуллары (, ) также Алтунбашогуллары () — анатолийский бейлик (эмират), а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между 1318 и 1419 годами. Бейлик входил в группу малых бейликов, называемых вместе бейлики Джаник, и был основан на территории, включавшей Кавак и Ладик, позднее в бейлик недолгое время входили Самсун и Бафра. Основал его Таджеддин Алтунбаш, сын султана Рума Гияседдина Месуда II и внук Иззеддина Кей-Кавуса II.

История

Основание бейлика 
После битвы при Кёсе-даге в 1243 году Анатолия перешла под контроль монголов, а сельджукские султаны Рума стали марионетками их властителей. Огузские племена, жившие в уджах Конийского султаната, существовали, образовав полунезависимые бейлики. В черноморском регионе Анатолии возник ряд небольших бейликов, номинальных вассалов Эретнаогуллары. Историки называют их всех бейликами Джаник.

В регионе Самсуна, Кавака и Ладика правила семья, называемая историками Кубадогуллары, происходившая из рода сельджукских султанов Рума. Бейлик основал Таджеддин Алтунбаш, внук султана Иззеддина Кей-Кавуса II. Эти земли (вместе с Амасьей) Алтунбашу в 1308 году в управление после смерти его отца, последнего сельджукского султана Гияседдина Месуда II, передал монгольский ильхан. До 1318 года Алтунбаш правил как вассал монголов. В 1318 году атабек Алтунбаша эмир Ешбек был убит в Амасье во время конфликта с монголами. Таджеддин Алтунбаш спрятался во время этого инцидента и появился снова в регионе севернее Амасьи, начав править самостоятельно. Данных о его правлении нет, неизвестно даже точное время его смерти, её датируют от 1340-х до 1350-х годов.

После смерти Алтунбаша его сын Кей-Кубад остался в Ладике и правил на территориях отца, а лала Кей-Кубада, эмир Ташан, основал бейлик по соседству, в регионе Мерзифона, Хавзы и Кёпрю. Столицей государства при Кей-Кубаде, как и при его отце, был Ладик. Согласно источникам, в этот период Кубадогуллары подчинялись Кутлушахам — правителю Амасьи Хаджи Шадгельды и его преемнику эмиру Ахмеду. Хаджи Шадгельды отправил сына Кей-Кубада, Кубадоглу Али-бея, против правителя соседнего с востока бейлика, Таджеддина-бея. После удачной экспедиции Али-бей получил в управление захваченный им Самсун и отдал город своему сыну Джунейду. Кубадоглу Али больше всех воевал с Таджеддином, он был первым из семьи, кто был известен как Кубадоглу.

Покорение османами 
В конце XIV века османский султан Баязид I поставил целью покорить регион Джаник. В первой экспедиции в 1396 году он занял Бафру, но не тронул Самсун. Джунейд Кубадоглу владел Самсуном до весны 1398 года. Затем город взяли османы, которые разрешили Кубадоглу остаться в этом районе в качестве вассала Османской империи. После поражения Баязида в 1402 году в битве при Анкаре Кубадогуллары остались править в Самсуне, воспользовавшись слабостью Османской империи, вступившей в период междуцарствия (1402—1413). После окончания междоусобиц и победы Мехмеда Челеби Кубадоглу Али-бей не признал его власть. Он осадил Никсар, но в начале 1403 года османский султан прибыл из Амасьи и победил Али-бея, который укрылся у соседа, Ташаноглу, столицей которого был Мерзифон. В ответ Мехмед осадил в районе Джаник замок, верный Ташаноглу (Феленбол или Филтил). Позже Али-бей погиб, а Мехмед назначил Ташаноглу Ахмеда-бея санджакбеем Самсуна (1405). После смерти Кубадоглу Али-бея его сын Джунейд-бей стал править бейликом. Хотя Джунейд-бей потерял Самсун, он не отказался от своих претензий на власть в этом регионе. В 1414 году он напал на Ахмета Ташаноглу, убил его и вернул Самсун и его окрестности. Позже Джунейд попросил у османского султана прощения и остался в мусульманском Самсуне как санджакбей османов. Однако его господство длилось недолго. Хасан Таджеддиноглу победил его и захватил город. По словам османского историка , «Затем Хасан-бей, сын Алп-Арслана [сын Таджеддина-бея], убил Джунейд-бея и захватил Джаник». Однако Хасан владел Самсуном лишь краткое время, поскольку правитель соседнего бейлика Джандарогуллары, Исфендияр-бей, почти сразу захватил Самсун и Бафру, которыми поставил управлять своего сына Хызыра. В 1419 году, когда бейлербей Анатолии Бичероглу Хамза осадил замок Самсун, тот уже находился в руках Хызыра. В 1420 году Хызыр передал крепость Самсун лично Мехмеду и таким образом обеспечил переход Самсуна к османам.

Во время правления Джунейда-бея бейлик Кубадогуллары достиг самых больших размеров, включая Самсун и Бафру. Однако после его смерти государство прекратило своё существование. Кубадогуллары не остались на своих землях и мигрировали на Кавказ, возможно, с помощью греков из Трапезундской империи.

Османист Ст. Шоу называл бейлик вокруг Самсуна (Кубадогуллары) бейликом Джаник.

Правители
 Таджеддин Алтунбаш
 Кей-Кубад
 Кубадоглу Али
 Кубадоглу Джунейд

Турецкий исследователь К. Дильчимен в 1940 году указывал такую генеалогию:

Кроме этих троих сыновей у Алтунбаша был сын Меликшах, сын которого, Кылыч-Арслан, был наибом Эретнаогуллары.  указывал ещё одного сына, Ибрагима.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Бейлики Джаник